Vähä Koiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä Koiluoto, Nystad, Egentliga Finland, 
 Vähä Koiluoto, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar